Адольф Скулте (1909–2000) — латиський композитор і педагог.
 Скулте — село в Лімбазькому краї Латвії.
 Скулте — село в Марупському краї Латвії.
 Скулте (станція) — залізнична станція, Латвійська залізниця, розташована на лінії Земитани — Скулте, Латвія.